Cornelia Pieper – politica tedesca
 Hans Pieper – architetto tedesco
 Josef Pieper – filosofo tedesco
 Jost Pieper – attore tedesco
 Ronni Pieper – velista svizzero